Little River kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Little River
Little River (Kansas)
Little River (South Carolina)

En naar een dorp en rivier in Nieuw-Zeeland:
 Little River (plaats in Nieuw-Zeeland)
 Little River (rivier in Nieuw-Zeeland)